НРД:

 Националистическое революционное движение в истории Боливии
 Национальное республиканское движение во Франции.
 Национальный расчётный депозитарий — крупнейший российский депозитарий.
 Новое религиозное движение